Юшманов — русская фамилия; происходит от мужского прозвища Юшман (обозначает кольчато-пластинчатый доспех — разновидность защитного вооружения).

Известные носители 
 Юшманов, Андрей Константинович (род. 1958) — российский дипломат.
 Юшманов, Владимир Дмитриевич (1870—после 1930) — российский учёный-палестиновед; отец известного арабиста Н. В. Юшманова.

См. также 
 Юмшанов